Спроус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спроус, Дилан (род. 1992) — американский актёр.
 Спроус, Коул (род. 1992) — американский актёр.

См. также 
 Спроус, Дилан и Коул